Nie Haisheng - um taikonauta chinês.
To nie ja! - a canção que representou a Polónia no Festival Eurovisão da Canção 1994.

Ou também 
Bill Nye, cientista americano.
Desambiguação